Лойнское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Верхнекамском районе Кировской области.

Административный центр — село Лойно.

География 
Расстояние до райцентра — 55 км.

История 
Лойнское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО, в его состав вошли населённые пункты бывших Лойнского и Гидаевского сельских округов.

К 2021 году упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население 

На территории Лойнского сельского поселения проживает 1923 человека (на 01.01.2012 г. — Данные противоречат данным Росстата). Мужчин 961, женщин 975.

Экономически активное населения 1212 человека, нетрудоспособного 711 человек в том числе:
 дети 340 человека,
 пенсионеры 413 человек,
 инвалиды по общему заболеванию 150 человек.

Рождаемость за 2011 г. составила 20 человек, умерло 24 человека. Численность прибывших 19 человек, выбыло 70 человек.

Населённые пункты 
В состав поселения входит 11 населённых пунктов (население, 2010):

Экономика 
На территории поселения действуют предприятия лесной отрасли, сельского хозяйства, электроснабжения, связи и торговли.

На территории поселения расположены следующие полезные ископаемые — лес 129 тыс. м³.

Транспорт 
Регулярное автобусное сообщение в поселении между населёнными пунктами отсутствует. Лойнское сельское поселение связано с районным центром автобусным сообщением, периодичность — 1 раз в сутки.

Социальная инфраструктура 
На территории Лойнского сельского поселения находятся: школа, детский сад, больница, аптека, дом культуры, библиотека.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Муниципальные образования Верхнекамского района
Упразднённые сельские поселения Кировской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году